Перуджа:

 Перуджа — город в Италии.
 Перуджа — провинция в Италии.
 Перуджа — итальянский футбольный клуб.
 Перуджа — итальянский волейбольный клуб.

Фамилия 
 Перуджа, Винченцо (1881—1925) — итальянский музейный работник, художник-декоратор, похититель «Моны Лизы».
 Перуджа, Ноэми (1903—1992) — французская певица, меццо-сопрано.

См. также 
 Перуджино